W Polsce
 Oława − miasto w województwie dolnośląskim
 Oława − gmina wiejska, w województwie dolnośląskim
 Oława – dawna gromada
 Oława − stacja kolejowa w Oławie, w województwie dolnośląskim

 Oława − rzeka na Śląsku, dopływ Odry

 Na Litwie
 Oława − miasto w rejonie olickim